Игнато́вский (, , ) — белорусская, украинская и польская фамилия.

Известные носители 
 Игнатовский, Афанасий Сергеевич (1858–1935) — судебный медик, ординарный профессор и заведующий кафедрой Государственного врачебноведения Юрьевского университета, автор нескольких монографий и первого в России учебника по судебной медицине.
 Игнатовский, Владимир Сергеевич (1875—1942) — математик, физик, специалист в области оптической техники и теоретической оптики.
 Игнатовский, Всеволод Макарович (1881—1931) — белорусский и советский общественный и политический деятель, учёный, историк. Деятель белорусского национального движения.

Топоним 
 Игнатовский — посёлок, Спас-Деменский район, Калужская область, Россия

См. также

Примечания